PNM est un sigle qui peut désigner :
Parc naturel marin
Pays de la rive Nord de la Méditerranée
People's National Movement, parti politique de Trinité-et-Tobago
Pervers narcissique manipulateur
Petit Nuage de Magellan
.pnm, le Portable pixmap, format de fichier graphique
Portabilité (téléphonie) du Numéro Mobile
Prytanée national militaire, lycée militaire français
PNM Administration des ports et de la navigation maritime et fluviale, affectataire des bandes marines en France assignant les fréquences radioélectrique aux stations marines